Halltorp (Kalmar)
Halltorp (Södermanland)
Halltorp (Västergotland)
Halltorp (Öland)